Куимов — фамилия. Известные носители:
 Куимов, Александр Эдуардович (1958—2021) — советский и российский артист балета, народный артист России.
 Куимов, Дмитрий Тарасович (1897—1971) — советский невропатолог.
 Куимов, Николай Дмитриевич (1957—2021) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.